

Presentación previa 
Purav Raja y Divij Sharan eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Marcus Daniell y Aisam-ul-Haq Qureshi ganaron el título tras derrotar en la final Treat Huey y Denis Kudla.

Cabeza de serie

 ' Marcus Daniell /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Campeones)
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (Semifinales)

<ol start=3>
  Sam Groth /  André Sá ''(Cuartos de final)
  Jonathan Erlich /  Philipp Oswald ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Surbiton 2017